Doggy bag
 Doggy style, le nom anglais de la levrette
 Snoop Doggy Dogg
 Doggy Style Records
 Dortoir Black Doggy